MetArt (également écrit Met Art, METART ou MET ART), anciennement appelé Most Erotic Teens, est un site web érotique américain, créé en 1999. Il appartient au groupe HLP General Partners Incorporated, basé à Santa Monica, en Californie.

Il a remporté plusieurs XBIZ Awards.

Identité visuelle

Modèles (liste non exhaustive) 
 Luba Shumeyko
 Iga Wyrwał

Notes et références

Liens externes 
  

Site web érotique
Site web américain
Fondation en 1999